Эвпалам ( «искуснодланный», или ) — персонаж древнегреческой мифологии. Из афинского царского рода. Сын Метиона и Алкиппы. Женат на Меропе, дочери афинского царя Эрехтея. Отец Дедала, Метиадусы и Пердики. Сыновья Метиона изгнали афинского царя Пандиона и захватили власть, но позже сами были изгнаны сыновьями Пандиона.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Цари Афин и Аттики